Lučice bezeichnet mehrere Orte

 Lučice, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Lučice, Ortsteil von Bělotín, Okres Přerov, Tschechien
 Lučice, Ortsteil von Chlumec nad Cidlinou, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Lučice, Ortsteil von Chudenice, Okres Klatovy, Tschechien
 Lučice, Dorf in der Opština Prijepolje, Okrug Zlatibor, Serbien